Mochau (Fläming), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Mochau (Saksen), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen